Graham County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Graham County (Arizona) – okres státu Arizona
 Graham County (Kansas) – okres státu Kansas
 Graham County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína